Керцелли ( или Kerzelli) — фамилия итальянского, чешского или австрийского происхождения.

Известные носители:
 Керцелли, Иван Францевич (1760—1820) — российский композитор и дирижёр итальянского происхождения.
 Керцелли, Леонтий Иванович (1886—1961) — советский специалист в области энергетики, доктор технических наук, профессор.
 Керцелли, Михаил Францевич (?—1818) — российский композитор итальянского происхождения.
 Керцелли, Николай Григорьевич (1821—1882) — российский антрополог, этнограф, археолог и музейный работник.
 Керцелли, Сергей Васильевич (1869—1935) — российский, советский охотовед.
 Керцелли, Юрий Леонидович (1923—1975) — советский художник.

Примечания